Phialosporostilbe är ett släkte av svampar. Phialosporostilbe ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phialosporostilbe